Маунтин-Вью (, букв. горный вид) — небольшой город в округе Санта-Клара штата Калифорния, США, который получил название благодаря видам на горы Санта-Круз. Население по результатам переписи 2010 года составляло 74 066 чел. Город расположен в Кремниевой долине США, мировом центре высоких технологий.

В Маунтин-Вью расположены главные офисы нескольких крупных компаний, как например Google, Mozilla Foundation, VeriSign, подразделений Microsoft, Intuit Inc., SGI и других. В городе также находится музей компьютерной истории.

Экономика 
Маунтин-Вью является одним из крупнейших городов Кремниевой долины. Здесь располагаются штаб-квартиры многих крупных компаний.

Работодатели 
Согласно годовому финансовому отчету за 2017 год, основными работодателями в городе являются:

Климат 
Согласно классификации климатов Кёппена, Маунтин-Вью имеет средиземноморский климат с умеренно теплым и сухим летом, и мягкой, влажной зимой. Очень большое влияние на климат оказывает расположение города в непосредственной близости к Тихому океану.

Города-побратимы 
  Ивата (Япония)
  Хасселт (Бельгия).

Достопримечательности 
 Музей компьютерной истории

Примечания

Ссылки 
 
 Исторические здания Маунтин-Вью

Города Калифорнии
Кремниевая долина
Населённые пункты округа Санта-Клара